Kut (term), krachtterm
Anal Cunt, Amerikaanse grindcoreband uit Boston